Ahrendsberg steht für:

Ahrendsberg (Insel), Ostseeinsel
Großer Ahrendsberg, Harz
Kleiner Ahrendsberg, Harz
Forsthaus Ahrendsberg, Siedlung im Harz
Siehe auch:
 Ahrensberg